De tredje Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott ägde rum i Sevilla 8–10 mars 1991. Nytt denna gång var att en stafett på 4 x 400 meter hade tillkommit. Dessutom tävlade damerna i tresteg, men tävlingen räknades emellertid inte som officiell gren utan var med som en uppvisningsgren.

Medaljsummering

Herrar

Damer

1991 i Spanien
Internationella friidrottstävlingar i Spanien
Friidrottsåret 1991
1991
Sportevenemang i Sevilla